— японский топоним, имя и название:

 Касима — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1609—1871).
 Касима — город в Японии, находящийся в префектуре Сага.
 Касима — город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.
 Касима-дзингу — синтоистское святилище, расположенное в городе Касима
 Касима-Нада (плёс Касима) — плёс в Японии у побережья Хонсю.
 Касима Антлерс — японский футбольный клуб из города Касима, префектура Ибараки.
 Касима — футбольный стадион в городе Касима префектуры Ибараки.
 Касима — уезд префектуры Исикава, Япония.
 Касима — посёлок в Японии, находящийся в уезде Камимасики префектуры Кумамото.
 Касима Син-рю — японское воинское искусство, основные принципы которого были разработаны в XVI веке.
 Касима Синто-рю — японское боевое искусство, основанное Цукахарой Бокудэном.
 Касима Синдэн Дзикисинкагэ-рю, также именуемая просто Дзикисинкагэ-рю или Касима Синдэн — школа кэндзюцу, классическое боевое искусство Японии.
 Касима — японский учебный крейсер.
 Касима, Эцу (1880—1925) — знаменитая гейша из токийского квартала Симбаси.